Кубок Шотландії з футболу 2015–2016 — 131-й розіграш кубкового футбольного турніру у Шотландії. У фінал вийшли два клуби із Чемпіоншипа. Титул втретє у своїй історії здобув Гіберніан.

Календар

Четвертий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>8 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>9 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>10 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>12 січня 2016 (перегравання)

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>19 січня 2016 (перегравання)

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>20 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>26 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>26 січня 2016 (перегравання)

|}

П'ятий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>6 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>7 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>16 лютого 2016 (перегравання)

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>23 лютого 2016 (перегравання)

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2016 (перегравання)

|}

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Формат та дати
 Кубок Шотландії на soccerway

2015—2016
Шотландія
Шотландія
2015 у британському спорті
2016 у британському спорті